Tubal (do hebraico תובל ou תבל, "tu serás trazido") é um personagem bíblico do Antigo Testamento.

Foi o quinto filho de Jafé (Gên 10:2; 1Cr 1:5.), também designa a nação oriunda deste personagem, citada pelos profetas.

Tubal enquanto personagem mítico da Monarquia Lusitana foi apontado como povoador da Ibéria após o Dilúvio, confundindo-se aqui a Ibéria do Cáucaso com a Península Ibérica.

Foi mencionado por vários autores portugueses e espanhóis, por exemplo, Florián de Ocampo ou Bernardo de Brito, que lhe atribuíram o povoamento da Ibéria, baseados especialmente nas polémicas obras de Annio de Viterbo.

Bernardo de Brito atribui-lhe um período exacto (2161 a.C. - 2009 a.C.), e tal como muitos outros autores, associa-o ao nome da cidade de Setúbal:

Outras menções 
 Tubal está ainda conectado com Tabal, um reino da Anatólia, e por meio da antiga tribo dos tibarenos. Às vezes ele também é visto como o ancestral dos Ilírios e Itálico. No livro dos Jubileus, ele foi doado a três línguas da Europa.
 Povo ou país geralmente mencionado com Meseque, nome de outro filho de Jafé. Tubal, junto com Javã e Meseque, praticavam intercâmbio comercial com Tiro, negociando escravos e artigos de cobre. (Ez 27:13)
 Na endecha de Ezequiel a respeito do Egito, Tubal foi incluído entre os “incircuncisos” com quem os egípcios se deitariam no Seol, por causa do terror que tinham causado. (Ez 32:26, 27)
 O povo de Tubal está também incluído entre os que se unem a “Gogue da terra de Magogue”, que é chamado de “maioral-chefe de Meseque e Tubal” e que rompe “das partes mais remotas do norte”, num ataque feroz contra o povo de Deus. (Ez 38:2, 3; 39:1, 2; veja GOGUE N.° 2.)
 Em outra profecia, Deus prediz que enviará emissários para proclamar sua glória a Tubal, a Javã e a outras terras. — Is 66:19. Assim, Tubal ficava ao N de Israel, mas não tão distante a ponto de não ter contato comercial com Tiro, na Fenícia.
 Há peritos que acham que esse nome se refere ao povo Tabali, de inscrições assírias, em que Tabali e Musku (evidentemente Meseque) são mencionados juntos. Alguns séculos depois, Heródoto (III, 94) também os alistou juntos, como os tibarenos e os moscos. À base disto, pensa-se que a terra de Tubal estava situada (pelo menos no tempo dos assírios) ao NE da Cilícia, no leste da Ásia Menor. A existência de minas de cobre nesta região concorda com o registro bíblico.
 Já outros dizem que Tubal deu a origem aos ítalos e ilírios, sendo sua esposa Tebas e sendo seu filho Aost, nome este comum em cidades da Croácia (aonde existiu a Ilíria) e na Itália. Os filhos de Aost são Italom e Ilirom.

Árvore genealógica baseada em Gênesis

Referências
Barker, Burdick, Stek, Wessel, Youngblood (Eds.). (1995). The New International Version Study Bible. (10th Ann ed). Grand Rapids, MI: Zondervan.
Bright, John. (2000). A History of Israel. (4th ed.). Louisville, KY: Westminster John Knox Press.
DeVaux, Roland. (1997). Ancient Israel. (John McHugh, Trans.) Grand Rapids, MI: Eerdmans.
Freedman, David Noel (Ed.).  (2000). Eerdmans Dictionary of the Bible. (pp. 597) Grand Rapids, MI: Eerdmans.
Wood, Millard, Packer, Wiseman, Marshall (Eds.). (1996). New Bible Dictionary (3rd ed.) (pp. 477). Downers Grove, IL: Intervarsity Press.

Ver também
 Tabela das Nações
 Canaã
 Cananeus

Personagens do Antigo Testamento